Il doppio del Visit Panamá Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Júlio César Campozano e Alejandro González erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Jorge Aguilar e Sergio Galdós 4–6, 4–6.

Teste di serie

  Oliver Marach /  Frank Moser (primo turno)
  Facundo Bagnis /  Federico Delbonis (primo turno)

  Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (primo turno)
  Fabiano de Paula /  Claudio Grassi (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Visit Panamá Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013